

Onomastica 
Fortunato – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Fortunato – patriarca di Aquileia
Andrea Fortunato – calciatore italiano
Daniele Fortunato – ex calciatore ed allenatore di calcio italiano, nato nel 1963
Daniele Fortunato – calciatore italiano, nato nel 1984
Daniele Fortunato – cantautore italiano, nato nel 1980
Francesco Fortunato – pallavolista italiano
Francesco Fortunato – marciatore italiano
Giuliano Fortunato – calciatore italiano, nato nel 1940
Giustino Fortunato – politico e storico italiano 
Giustino Fortunato (1777-1862)- primo ministro del Regno delle Due Sicilie
Mario Francisco Fortunato – ex calciatore argentino
Sergio Fortunato – ex calciatore argentino

Pagine correlate 
Fortunata